Cachrys persica är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Cachrys persica ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
persica